Valkeisenlampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valkeisenlampi (sjö i Norra Österbotten), 
 Valkeisenlampi (sjö i Norra Savolax), 
 Valkeisenlampi (sjö i Satakunta), 

Robotskapade Finlandförgreningar